Issel (Aude)
 Rio Issel